Dit is een lijst van planetoïden 112001-112100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112001 - || 2002 GW137 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112002 - || 2002 GH138 || 12 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112003 - || 2002 GB139 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112004 - || 2002 GM144 || 11 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112005 - || 2002 GL146 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112006 - || 2002 GH151 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112007 - || 2002 GG153 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112008 - || 2002 GA154 || 12 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112009 - || 2002 GO154 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112010 - || 2002 GR154 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112011 - || 2002 GW158 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112012 - || 2002 GL159 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112013 - || 2002 GP161 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112014 - || 2002 GE163 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112015 - || 2002 GX163 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112016 - || 2002 GC164 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112017 - || 2002 GA165 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112018 - || 2002 GM165 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112019 - || 2002 GL168 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112020 - || 2002 GW168 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112021 - || 2002 GY175 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112022 - || 2002 GG176 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112023 - || 2002 GO178 || 10 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112024 - || 2002 HY1 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112025 - || 2002 HE3 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112026 - || 2002 HZ4 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112027 - || 2002 HL5 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112028 - || 2002 HZ6 || 18 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112029 - || 2002 HB7 || 19 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112030 - || 2002 HF7 || 18 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112031 - || 2002 HH7 || 18 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112032 - || 2002 HJ8 || 18 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112033 - || 2002 HO9 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112034 - || 2002 HT9 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112035 - || 2002 HW10 || 18 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112036 - || 2002 HZ11 || 30 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112037 - || 2002 HH12 || 30 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112038 - || 2002 HL12 || 30 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112039 - || 2002 HU13 || 21 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112040 - || 2002 HU14 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112041 - || 2002 JG || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112042 - || 2002 JR1 || 4 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112043 - || 2002 JB2 || 4 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112044 - || 2002 JO4 || 5 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112045 - || 2002 JP4 || 5 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112046 - || 2002 JR7 || 4 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112047 - || 2002 JG8 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112048 - || 2002 JL8 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112049 - || 2002 JP8 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112050 - || 2002 JF9 || 7 mei 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 112051 - || 2002 JL9 || 7 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112052 - || 2002 JG10 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112053 - || 2002 JE13 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112054 - || 2002 JF13 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112055 - || 2002 JH13 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112056 - || 2002 JK13 || 8 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112057 - || 2002 JO13 || 6 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112058 - || 2002 JR13 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112059 - || 2002 JS13 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112060 - || 2002 JT13 || 6 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112061 - || 2002 JT14 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112062 - || 2002 JD15 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112063 - || 2002 JA16 || 7 mei 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 112064 - || 2002 JL16 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112065 - || 2002 JM16 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112066 - || 2002 JC17 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112067 - || 2002 JD17 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112068 - || 2002 JN17 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112069 - || 2002 JD18 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112070 - || 2002 JR19 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112071 - || 2002 JV20 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112072 - || 2002 JF21 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112073 - || 2002 JP21 || 9 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112074 - || 2002 JC22 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112075 - || 2002 JE22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112076 - || 2002 JG22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112077 - || 2002 JL22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112078 - || 2002 JO23 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112079 - || 2002 JV24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112080 - || 2002 JA25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112081 - || 2002 JG25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112082 - || 2002 JX25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112083 - || 2002 JC26 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112084 - || 2002 JQ26 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112085 - || 2002 JK27 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112086 - || 2002 JO27 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112087 - || 2002 JY27 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112088 - || 2002 JZ27 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112089 - || 2002 JM28 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112090 - || 2002 JD30 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112091 - || 2002 JU30 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112092 - || 2002 JA31 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112093 - || 2002 JM31 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112094 - || 2002 JB32 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112095 - || 2002 JT32 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112096 - || 2002 JA33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112097 - || 2002 JG33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112098 - || 2002 JL33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112099 - || 2002 JZ33 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112100 - || 2002 JZ34 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten